Axel Larsson kan syfta på:

Axel Larsson (grosshandlare)
Axel Larsson (formgivare)
Axel Larsson (författare)